Васиљевићи могу бити:
 Васиљевић, презиме

или:
 Васиљевићи (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Србија
 Васиљевићи (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора